Il singolare del torneo di tennis Ancona Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Anders Järryd che ha battuto in finale Mike De Palmer 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Vincent Van Patten (quarti di finale)
  Hans Simonsson (semifinali)
  Anders Järryd (campione)
  Mario Martínez (quarti di finale)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Gianluca Rinaldini (primo turno)
 Magnus Tideman (primo turno)
 Mike De Palmer (finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Ancona Open 1982